(بحر) to arabskie słowo oznaczające morze. Jest częścią nazw wielu miejsc:
 Janbu al-Bahr
 Bahr el Ghazal
 Bahr al-Dżabal
 Sedd el Bahr
 Al-Bahr al-Ahmar 
 Bahr to także nazwa społeczności w Holandii w okręgu miejskim Zevenaar.

Osoby o nazwisku Bahr:
 Egon Bahr – niemiecki polityk (1922–2015).
 Feliks Bahr – polski adwokat przysięgły, oficer ordynansowy
 Jerome Bahr – amerykański poeta i eseista.
 Jerzy Bahr – polski dyplomata i działacz państwowy, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zobacz też:
 Baar
 Bar